«Гвадалахара» () — іспанський футбольний клуб з однойменного міста, в однойменній провінції в автономній спільноті Кастилія-Ла-Манча. Клуб засновано 1947 року, домашні матчі проводить на стадіоні «Педро Ескартін», що вміщує 7 000 глядачів. У Прімері команда ніколи не виступала, найкращий результат - 16-те місце в Сегунді в сезоні 2011/12.

Досягнення 
 Сегунда Б
 Віце-чемпіон: 2010/11

Статистика сезонів

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль клубу на futbolme.com 
 BDFutbol team profile 

Футбольні клуби Іспанії